Niemand in de stad (roman) - roman van Philip Huff
 Niemand in de stad (album) - album van de band De Dijk
 Niemand in de stad (lied) - lied van De Dijk, afkomstig van bovenstaand album
 Niemand in de stad (film) - Nederlandse speelfilm uit 2018